

1910-talet

1920-talet

1930-talet

1940-talet

Jaktplan

Bombplan

Sjöflygplan

Spaningsplan

Transportflygplan

Sambandsplan

Övningsflygplan

Skolflygplan

1950-talet

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet 

Alla helikoptrar har överförts till de finländska landstridskrafterna.

Anmärkningar 

Finska flygvapnets flygplan
0